Promnice – wieś w gminie Czerwonak, w powiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim
 Promnice – pałac myśliwski we wsi Kobiór, w powiecie pszczyńskim, w województwie śląskim